Hasel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hasel (Werra) – biflod till Werra i Thüringen, 
 Hasel (Orb) – biflod till Orb i Tyskland, Hessen, 
 Hasel, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Freiburg Region,